Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % (). Самые крупные города области — Иркутск (), Братск () и Ангарск ().

Численность и динамика 

Плюсом (+) обозначены года переписи населения.

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Национальный состав населения Иркутской области по данным Всесоюзных и Всероссийских переписей населения (включая Усть-Ордынский Бурятский округ):

Численность населения населённых пунктов 
Населённые пункты с численностью населения более 10 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания

Литература 
 Бояркин В. М. География Иркутской области. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1983.

Население Иркутской области